Ша́хматов — русская фамилия. Известные носители:
 Шахматов, Александр Алексеевич (1828—1871) — сенатор, тайный советник.
 Шахматов, Александр Иванович (1826—1896) — саратовский историк-краевед, действительный статский советнки, камер-юнкер.
 
 Шахматов, Анатолий Павлович (род. 1948) — советский и российский пятиборец, триатлонист и тренер.
 Шахматов, Владимир Пантелеймонович — д.ю.н., профессор.
 Шахматов, Евгений Владимирович (род. 1954) — ректор Самарского национального исследовательского университета, доктор технических наук, академик РАН. 
 Шахматов, Марк Александрович (род. 1991) — российский фигурист, победитель Кубка России (2010).
 Шахматов, Мстислав Вячеславович (1888—1943) — русский историк, юрист, эмигрант.
 Шахматов, Семён Семёнович (1915—1981) — Герой Советского Союза.